Basileuterus cinereicollis é uma espécie de ave da família Parulidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Colômbia e Venezuela.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências

Basileuterus
Aves da Colômbia
Aves da Venezuela
Aves descritas em 1865